Torsionsbruch (auch: Drehungsbruch) steht für:
 eine spezielle Art des Knochenbruchs, der auch als Torsionsfraktur bezeichnet wird; siehe Knochenbruch#Spiral- oder Torsionsfraktur
 einen spezifischen technischen Bruchschaden, der sich spiralförmig um die Torsionsachse zieht, typischerweise an einem Drehschwingungsdämpfer oder an einer überlasteten Welle.

Siehe auch:
 Torsion